

Sigle 
 XK, nel linguaggio degli SMS, viene usato per dire perché

Codici 
 xk – codice vettore IATA di CCM Airlines

Altro 
 XK – targa automobilistica di Calcidica (Grecia)
 Jaguar XK Type serie di automobili Jaguar dal 1948 al 1961
 Jaguar XK – automobile della Jaguar dal 1997